Kranichsee steht für folgende Hochmoore im Erzgebirge:

 Großer Kranichsee
 Kleiner Kranichsee

Siehe auch:
 Kleiner Kranichsee, Butterwegmoor und Henneberger Hang, Naturschutzgebiet im Erzgebirgskreis, Sachsen